Onze-Mai ou XI-Mai ou 11-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union,  peut désigner :

Calendrier 

11 mai :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 
 Le  : Exécutions et pillages par un détachement de la division allemande SS Das Reich à Cardaillac,  dans le Lot, lors de représailles SS dans la région de Figeac.
 Le  : Evénements non connus à Lons, dans les Pyrénées-Atlantiques
 Le  : Libération tardive de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, avec la reddition de la « Poche de Saint-Nazaire »
 Le  : Incendie de l'usine  à Méru, dans l'Oise.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 11 de Mayo » ou « Once de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 11 de Mayo », à  General Escobedo , dans l'État de Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des deux sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10